Edopoidea — надродина темноспондилів, викопних палеозойських земноводних. Вірогідно, найпримітивніші відомі темноспондили. Найдавніші підтверджені едопоїди походять із пізньокарбонових порід, проте деякі можливі знахідки датовано раннім карбоном.

Більшість ранніх (пізній карбоновий — ранній пермський періоди) представників групи походять із Європи і Америки і вважаються принаймні частково сухопутними. Група зникає з геологічного літопису за раннього пермського періоду з тим щоб виникнути знову на півночі Африки за пізнього пермського. Серед цих пізніх форм, вірогідно, зустрічалися тварини (принаймні Nigerpeton) більш залежні від водойм аніж їхні попередники.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки групи:

Примітки 

Темноспондили
Вимерлі земноводні